

Personnalités 

 Karl Friedrich Bonhoeffer (1899-1957), chimiste allemand ;
 Klaus Bonhoeffer (1901-1945), juriste allemand, opposant au nazisme ;
 Christine von Dohnanyi (1903 - 1965), née Bonhoeffer, sœur de Klaus, opposante au nazisme ;
 Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), pasteur luthérien, théologien, essayiste et opposant au nazisme, frère de Klaus et Christine ;

Noms dérivés 
 (7256) Bonhoeffer, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.